

Кукмар — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Кукмар — присілок, Совєтський район, Марій Ел